

Сар'янка — річка на півночі країни (верхня течія у Латвії), права притока Західної Двіни

Сар'янка — річка у Свердловській області, права притока Тавди
 Сар'янка — селище, Таборинський район, Свердловська область